Brown Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brown Knob (Kentucky)
 Brown Knob (Nevada)